72-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 9 по 16 марта 2014 года в рамках Мирового тура UCI 2014. Победу одержал колумбийский велогонщик Карлос Бетанкур.

Участники 
В гонке приняло участие 21 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 3 проконтинентальных команд.  Всего на старт соревнования вышли 168 гонщиков. До финиша доехали 124 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале февраля 2014 года. Он включал 8 этапов общей протяженностью 1447 километров. Старт соревнования находился в Мант-ла-Жолине, а финиш — традиционно в Ницце.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2014 году
Март 2014 года